Аристократ — представитель знати (аристократии).

Имя 
Аристократ — древнегреческое имя.

 Аристократ I — царь Аркадии.
 Аристократ II — царь Аркадии.
 Аристократ — афинский флотоводец.

Другие значения 
 «Аристократ» — шахматная композиция без пешек.
 «Аристократы» — украинская радиостанция

Художественные произведения 
 «Аристократы» — крайне неприличная шутка, миниатюра, показанная за историю своего существования огромным числом комиков.
 «Аристократы» — фильм 2005 года, посвящённый вышеуказанной одноимённой шутке.
 «Аристократы» — художественный фильм производства Франции, снятый в 1955 году режиссёром Дени де Ла Пательером по одноимённому роману французского писателя Мишеля де Сен Пьера.

См. также 
 
 «Aristocrat» — песня Моргенштерна.